La LEN European Cup 1973-1974 è stata l'undicesima edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre di club.

Si sono qualificati per la fase finale dieci club che hanno affrontato due fasi a gironi.

L'MGU Mosca ha concluso il girone finale, disputato in casa, davanti ai campioni uscenti dell'Orvosegyetem, diventando la prima squadra sovietica a vincere la coppa.

Gironi di semifinale

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Girone finale

Campioni
 Campione d'Europa:
Mitjanin, Valerij Pushkarev, Aleksandr Dreval, Zelentsov, Vitalij Romanchuk, Georgy Mshveniyeradze, Tishenko, Nikolaj Melnikov, Aleksandr Kabanov, Kovel, Shuvalov, Bondarenko.

Fonti
 LEN, The Dalekovod Final Four - Book of Champions 2011, 2011 (versione digitale)

Sport acquatici nel 1973
Sport acquatici nel 1974
Edizioni della LEN European Cup